Ozero Tjornoje kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Ozero Tjornoje (sjö i Belarus, Brests voblast), 
 Svarta sjön (Belarus-Lettland), 
 Ozero Tjornoje (sjö i Belarus, Vitsebsks voblast, lat 55,96, long 28,52), 
 Ozero Tjornoje (sjö i Belarus, Vitsebsks voblast, lat 55,64, long 28,60), 
 Ozero Tjornoje (sjö i Belarus, Vitsebsks voblast, lat 55,57, long 28,81), 
 Ozero Tjornoje (sjö i Belarus, lat 55,84, long 29,88), 
 Ozero Tjornoje (sjö i Belarus, Vitsebsks voblast, lat 55,15, long 27,27), 
 Ozero Tjornoje (sjö i Belarus, Mahiljoŭs voblast), 

Robotskapade Belarusförgreningar